Der Kalif von Bagdad ist der deutsche Name folgender Werke:

 Le calife de Bagdad, Oper von François-Adrien Boieldieu (1800)
 Kismet (1944), US-amerikanischer Film von William Dieterle